James Thompson puede hacer referencia a:
 James Diego Thomson (1788-1854), pastor bautista escocés.
 James Gilmour Thompson (1906-1966), nadador canadiense.
 James R. Thompson (1936-2020), político estadounidense.
 James Thompson (1964- ), yudoca estadounidense.
 James Thompson (1974- ), piloto de automovilismo británico.
 James Thompson IV (1995- ), baloncestista estadounidense